Forellenhechtlinge bezeichnet die Arten zweier nicht näher verwandter Fisch-Unterfamilien innerhalb der Euteleosteomorpha:
 die zwei Arten der Unterfamilie Prototroctinae der Neuseelandlachse (eine davon ausgestorben)
 die drei Arten der Unterfamilie Aplochitoninae der Galaxien